Список видів роду ентолома:

Список, який станом на 16.10.2019 містить 1848 визнаних видів роду ентолома (Entoloma), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примітки

Посилання 
 

 
Ентолома
Ентолома